Route de la mort peut désigner:
En France: Route Centre-Europe Atlantique
En Bolivie: Route des Yungas
En Argentine : Route nationale 14

Titres d'œuvres 
 La route de la mort (), film britannique sorti en 1952

Voir aussi 
 La Route de la mort, épisode de la série La Quatrième Dimension

Notes et références